Okręty Royal Navy o nazwie HMS „Hood”, nazwa pochodzi od rodu Hood, którego wielu członków służyło w Royal Navy:

 Pierwszy HMS „Hood” był 91 działowym okrętem liniowym drugiej klasy (ang. second rate), zwodowanym jako „Edgar”. W 1860 został przemianowany aby uhonorować Samuela Hooda Pierwszego wicehrabiego Hood. Okręt na początku służby miał napęd żaglowy, później został wyposażony w silnik parowy. Został wycofany ze służby w 1888.
 Drugi HMS „Hood” był zmodyfikowanym pancernikiem typu Royal Sovereign zbudowanym w Chatham w hrabstwie Kent i zatopionym w celu zablokowania jednego z wejść do Scapa Flow w 1914. Został nazwany od Pierwszego Lorda Morskiego, admirała sir Arthura Hooda.
 Najbardziej znany, trzeci  HMS „Hood” to krążownik liniowy typu Admiral nazwany także ku czci Samuela Hooda. Zbudowany w stoczni „John Brown and Company” został zatopiony w 1941 roku przez niemiecki pancernik „Bismarck” i ciężki krążownik „Prinz Eugen” w bitwie w Cieśninie Duńskiej. Z załogi liczącej 1418 oficerów i marynarzy tylko 3 marynarzy przeżyło zatopienie okrętu.

Hood